Das ASB Classic 2019 war ein Tennisturnier der Damen in Auckland. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 31. Dezember 2018 bis 6. Januar 2018 – parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Brisbane – statt.

Titelverteidigerinnen waren Julia Görges im Einzel und die Paarung Sara Errani/Bibiane Schoofs im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das ASB Classic 2019 fand vom 29. bis 31. Dezember 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Auckland